Sahl Sogn henviser til flere artikler:
 Sahl Sogn (Holstebro Kommune) – et sogn i Holstebro Kommune og i Aulum Provsti
 Sahl Sogn (Viborg Kommune) – et sogn i Viborg Kommune og i Bjerringbro-Hvorslev-Tjele Provsti
Se også:
 Sall Sogn – et sogn i Favrskov Kommune og i Favrskov Provsti